Toričela ima više značenja:
 Toričela (Areco)
 Toričela (Benevento)
 Toričela (Kozenca)
 Toričela (Frozinone)
 Toričela (Mantova)
 Toričela (Parma)
 Toričela (Peruđa)
 Toričela (Pezaro i Urbino)
 Toričela (Rovigo)
 Toričela
 Toričela (Teramo)